

Населені пункти та їхні частини

 Клюково — гміна в Високомазовецькому повіті Підляського воєводства
 Клюково — село в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Клюково — село в гміні Сьверче Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Клюково — село в гміні Клюково Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Клюково — село в гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Клюково — село в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Клюково — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Клюково — частина міста Пелчице в Хощенському повіті Західнопоморського воєводства

Примітки